

Patronyme 
 Doug Janik, (1980-) joueur professionnel américain de hockey sur glace.
 Igor Janik, (1983-) athlète polonais.
 Karl Janik, (1960-), rugbyman.
 Krzysztof Janik, (1950-), personnalité politique polonaise.
 Małgorzata Tkacz-Janik (1965-), personnalité politique polonaise.
 Ondrej Janík,  joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

 MC Janik, chanteur, rappeur, et artiste de reggae et dancehall français
 Janik Haberer (1994-) footballeur allemand.

Toponyme 
 Janik, localité en Pologne.
 Janík, localité en Slovaquie.

Voir aussi